Miejscowości w USA:
 Towner – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
 Towner – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Kiowa

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Towner (ang. Towner County) – w stanie Dakota Północna